

Красняни — село в складі Мядельського району Мінської області.

Красняни — село в гміні Сокулка Сокульського повіту Підляського воєводства.

Красняни — село, громада округу Жиліна, Жилінський край.
 Красняни — мікрорайон Братіслави.